Jan Gerrit de Zeeuw (1865-1931), burgemeester van Ridderkerk
 Jan Gerrit de Zeeuw (1897-1970), burgemeester van Numansdorp en Klaaswaal
 Jan de Zeeuw (1921-2008), burgemeester van o.a. Ouderkerk aan den IJssel